

Patronyme 

 John Landen : mathématicien anglais.

Toponymes 

 Landen : ville de Belgique.